Кременский — фамилия; имеет женскую форму Кременская. Может также быть топонимом.
 Кременский, Иван Павлович (в монашестве Иннокентий; 1864—1917) — епископ Русской православной церкви, епископ Вольский, викарий Саратовской епархии, экзегет.

Топонимы 
 Кременской (Константиновский район) — хутор в Константиновском районе Ростовской области России.

Административные образования 
 Кременский городской совет — административно-территориальная единица Кременского района Луганской области Украины.
 Кременский район — административная единица в Луганской области Украины.